Wabcz – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Stolno
 Wabcz – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Stolno